Виктор Сергеевич Кузнецов:
 Кузнецов, Виктор Сергеевич — главный конструктор Коломенского ЗТМ, лауреат Государственной премии СССР.
 Кузнецов, Виктор Сергеевич (1944—2018) — советский хоккеист, советский и эстонский тренер.